Víctor Rodríguez puede referirse a:

 Víctor Rodríguez Andrade (1927-1985), futbolista uruguayo;
 Víctor Rodríguez Latt (19??-), fotógrafo español;
 Víctor Rodríguez Núñez (1955-), periodista cubano;
 Víctor Rodríguez (19??), actor colombiano;
 Víctor Rodríguez Romero (1989-), futbolista español;
 Víctor Rodríguez Soria (1987-), futbolista andorrano; 
 José Víctor Rodríguez de Miguel (1945-), entrenador de fútbol español.